Новогродинск — населённый пункт в Нижнеудинском районе Иркутской области.

География 
Находится в 30 км от Октябрьского.

Население 

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года население НП составило 53 человек

Местное управление 
В административном плане относится к муниципальному образованию Нижнеудинского района Иркутской области.

Примечания 

Населённые пункты Нижнеудинского района